Микель Дюфре́н (; 9 февраля 1910, Клермон — 10 июня 1995, Париж) — французский философ и эстетик, представитель феноменологии.

Биография 
Учился у Алена в лицее Генриха IV в Париже, затем в Педагогическом институте в 1929.

Во время Второй мировой войны находился в заключении в Германии, в концлагере с Полем Рикёром изучал философию Карла Ясперса.

С 1953 преподавал в университете Пуатье. Принимал участие в создании университета Западный Париж — Нантер-ля-Дефанс, где преподавал в 1964—1974.

В 1971 избран президентом французского Общества эстетики.

Эстетика 
В 1950 — 1960-е годы разрабатывал проблемы эстетики. Его двухтомник «Феноменология эстетического опыта» (1953) стал классической работой в этой области.

В своих исследованиях опирался прежде всего на Гуссерля и Канта. Сначала Дюфрен заимствует концепцию восприятия, которая «открывает нам мир в его истине». Его привлекало в учении Канта понятие априори. Понимание кантовской априорной чувственности, с помощью которой объект может быть данным или мыслимым, Дюфрен дополняет аффективным априори, с помощью которого объект становится ощущаемым.

Влияние 
В 1975 в честь Дюфрена опубликован коллективный труд «К эстетике без препятствия», созданный , , Рене Пассероном, , Жаном Франсуа Лиотаром, Пьером Сансо, Лилиан Брион, , Роланом Бартом.

Литература 
  Каталог РНБ
  Каталог РНБ

Примечания

Ссылки 

Философы Франции
Эстетики